Příjmení Fehér nese více různých osobností:

 Emeric Fehér (1904–1966) – maďarský fotograf
 Miklós Fehér (1979–2004) – maďarský fotbalový útočník a reprezentant
 Zdenka Fehérová (1927–???) – československá politička maďarské národnosti

Externí odkazy